Kostelů zasvěcených svatému Oldřichovi je více:

v Česku
 Kostel svatého Oldřicha (Loučovice)
 Kostel svatého Oldřicha (Novosedly)
 Kostel svatého Oldřicha (Strachotín)

 Kostel svatého Oldřicha a Prokopa (Brno)
…a další

Externí odkazy